Jean van Silfhout (België) (1899-1942), Belgisch roeier
 Jean van Silfhout (Nederland) (1902-1956), Nederlands zwemmer, waterpoloër en roeier